Van Tieghem ist der Name folgender Personen:

 David Van Tieghem (* 1955), US-amerikanischer Musiker
 Paul Van Tieghem (1871–1948), französischer Literaturwissenschaftler, Komparatist und Romanist